Andreia Carneiro é uma instrumentista, violeira de música popular brasileira. Atua também como pesquisadora, musicóloga.

Violeiros do estado do Rio de Janeiro